Corvina – węgierska grupa muzyczna
 Corvina – album grupy Corvina
 Corvina Cuvier,1829 – synonim rodzaju ryb Sciaena
Inne
 Corvina veronese – odmiana czerwonej winorośli
 kulbin – gatunek ryby